Le mot gibbon peut désigner :

Zoologie  
 Gibbon, singe de la famille des Hylobatidés

Patronyme 
 Edward Gibbon (1737 - 1794), un historien britannique
 John Gibbon (1827-1896), major général de l'armée de l'Union durant la Guerre de Sécession
 John Heysham Gibbon, (1903-1976), chirurgien américain, inventeur de la circulation extra-corporelle.
 Lewis Grassic Gibbon (1901–1935), pseudonyme d'un écrivain écossais

Personnages de fiction 
 Gibbon, un super-vilain de l'Univers Marvel.
 Gibbon, un Mangemort, un personnage de l'univers de Harry Potter

Toponyme

 Gibbon, ville située dans le Minnesota ;
 Gibbon, ville située dans le Nebraska ;
 Rivière Gibbon (Gibbon River, en anglais), une rivière située dans le comté de Park, dans le Wyoming.

Divers 
 Gusty Gibbon, nom donné à la version 7.10 du système d'exploitation Ubuntu, sortie le

Voir aussi 
 Le Gibon, ruisseau qui traverse la commune française de Cervon, en Bourgogne-Franche-Comté